Lo Rengar, és una ampla plana de ribera i d'ús agrícola del terme municipal de Castell de Mur, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en territori de la vila de Guàrdia de Noguera, al Pallars Jussà.

Es tracta d'un antic camp d'oliveres, actualment reconvertit en camp de conreu de secà.

Està situat al nord de la vila, a llevant de la carretera C-13 davant, una mica cap al sud, de l'Estació de Guàrdia de Tremp, al sud dels Plans i a ponent de lo Clopar, a la dreta del barranc d'Arguinsola i de la Noguera Pallaresa.

Segons Joan Coromines, rengar ve de reng (renglera), i és un genèric per a designar camps d'oliveres o d'altres arbres fruiters disposats tradicionalment en rengleres.

Referències 

Rengar
Rengar
Rengar